Deux classes de navires de la Kaiserliche Marine puis de la Kriegsmarine ont porté le nom de classe Leipzig, d'après la ville du même nom :
la , une classe de deux frégates cuirassées construites à la fin du , dont le  est le navire de tête ;
la , une classe de deux croiseurs qui participent à la Seconde Guerre mondiale.